Dieser Artikel behandelt die rumänische  Nationalmannschaft bei der Fußball-Europameisterschaft 2000.

Qualifikation 
Abschlusstabelle 

Spielergebnisse

Rumänisches Aufgebot

Spiele der rumänischen Mannschaft

Vorrunde 

Spielergebnisse

Viertelfinale 

Rumänien
2000